Une question d'honneur (Role of Honour), roman de la série James Bond de John Gardner publié en 1984 ;
 Une question d'honneur (Wilful Behaviour), roman de Donna Leon publié en 2002 ;
 Une question d'honneur (Broken Ties), épisode 3 de la saison 5 de Stargate Atlantis diffusé en 2008.

Voir aussi